Гребінець Дірака це періодичний розподіл Шварца, що сконструйований з дельта-функцій

 

для якогось періоду T.

Ряди Фур'є 

Очевидно, що ΔT(t) періодична з періодом T. Тому
 

для всіх t. Комплексний ряд Фур'є для такої періодичної функції

 

де коефіцієнти Фур'є, cn є

{|
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|}

Всі коефіцієнти Фур'є є 1/T тому

 .

Посилання 

 ;  1st ed. 1965, 2nd ed. 1978.
 

Спеціальні функції